Siemomysl ist der Name von

 Siemomysł (-vor 963), legendenhafter Fürst in Großpolen, Vater von Mieszko I.
 Zemuzil (erwähnt für 1046), erster bekannter Herzog von Pommern
 Siemomysław (Kujawien) (zwischen 1245 und 1248–1287), Herzog von Kujawien